Un physicien est principalement un chercheur dans l'un des domaines de la physique, ou plus généralement une personne experte en physique.

Sciences humaines et sociales 
 Les Physiciens étaient les philosophes présocratiques de l'École milésienne ou, plus largement, de l'École ionienne.

Culture et société 
 On appelait anciennement aussi « physiciens » les médecins et les illusionnistes.
 En France, Physicien et Physicien adjoint sont des titres portés par des personnels des observatoires chargés d'une triple mission d'enseignement, de recherche et d'observations. Ces titres équivalent hiérarchiquement et financièrement à ceux de Professeur des universités et Maître de conférences.

Notes et références